

Astronomia 
 336694 Fey – asteroide della fascia principale

Geografia

Francia 
 Féy – comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)
 Fey-en-Haye – comune nel dipartimento della Meurthe e Mosella (Grand Est)

Svizzera 
 Fey – comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)

Persone 
 Fey (1973) – cantante messicana
 Clara Fey (1815-1894) – religiosa tedesca
 Kupono Fey (1995) – pallavolista statunitense
 Tina Fey (1970) – attrice, autrice televisiva, comica e produttrice statunitense

Videogiochi 
 Maya Fey – personaggio della serie di videogiochi Ace Attorney
 Mia Fey – personaggio della serie di videogiochi Ace Attorney